Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în districtului federal Washington, D.C..

Oameni
 
Washington DC